Чёрный Поток — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Чёрный Поток — деревня в Людиновском районе Калужской области.

Украина 
 Чёрный Поток — село в Береговском районе Закарпатской области.
 Чёрный Поток — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Чёрный Поток — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Чёрный Поток — село в Заставновском районе Черновицкой области.

Река 
 Чёрный Поток — река в Львовской области Украины, приток реки Вишня.